Bonfinensi – abitanti di Bonfim (Minas Gerais)
Bonfinensi – abitanti di Bonfim (Roraima)
Bonfinensi – abitanti di Bonfim do Piauí
Bonfinensi – abitanti di Senhor do Bonfim
Bonfinensi – abitanti di São José do Bonfim